A National Basketball Association 1981–1982-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 36. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Philadelphia 76ers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Moses Malone, a döntő MVP-je Magic Johnson lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Moses Malone
Az év újonca: Buck Williams

All-Star-mérkőzés 

MVP: Larry Bird
Vezetőedzők: Bill Fitch (Kelet), Pat Riley (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba